1. Bundesliga 2006-2007 – campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2006-2007 – campionato tedesco di pallavolo maschile